

Толстовська сільська рада — сільське поселення, Каменський район, Алтайський край
 Толстовська сільська рада — сільське поселення, Тамбовський район, Амурська область